Евгений Никитич Буланчик () — советский спортсмен и тренер; Заслуженный мастер спорта СССР (1955), Заслуженный тренер Украинской ССР (1962), Заслуженный тренер СССР (1968), кандидат педагогических наук (1975). Автор работ на спортивную тематику.

Биография 
Родился 3 апреля 1922 года в городе Горловка Донецкой губернии, ныне Донецкой области Украины.

Вскоре после окончания Ворошиловградского техникума физкультуры был призван в Красную армию и ушел на фронт Великой Отечественной войны. Был ранен, войну окончил в Берлине в составе 120-й гвардейской дивизии; награждён медалями.

"... Во время атаки фашистская пуля прошла насквозь колено Е. Буланчика. Врачи говорили, что нога его никогда не будет сгибаться. А он все- таки стал чемпионом страны и Европы в барьерном беге, заслуженным мастером спорта". ( Из книги "Вам, молодым": Сб./ сост. М. В. Богданова.- М.: Физкультура и спорт, 1988.)

Демобилизовавшись, приехал в Киев, где в 1949 году окончил Киевский институт физической культуры (ныне Национальный университет физического воспитания и спорта Украины) и впоследствии работал (с 1974 по 1984 годы был доцентом кафедры легкой атлетики). В институте занимался бегом. Становился 11-кратным чемпионом, а также многократным рекордсменом и призёром первенств СССР по лёгкой атлетике; был чемпионом Европы в беге  с барьерами (1954). Тренировался у Заслуженного тренера СССР — З. П. Синицкого. Выступал за спортивные общества «Восход» и «Спартак» (Донецк), «Большевик» и «Искра» (Киев).

Результаты

Международные соревнования

Рекорды

Тренер 
По окончании выступлений на беговой дорожке Евгений Никитич занялся тренерской деятельностью. Являлся старшим тренером сборных команд Украины (1958—1980) и СССР (1960—1976) в беге  с барьерами у женщин, а также на  у мужчин. В числе его воспитанников — Вячеслав Скоморохов, Заслуженный мастер спорта СССР.

Умер 17 ноября 1995 года в Киеве.

Был автором книг «Барьерный бег на 110 м» (1955), «Барьерный бег» (1968), «Круг с барьерами» (1975), «Барьеры известности» (1976). Кавалер ордена «Знак Почёта».

Примечания 
7. "Вам, молодым": Сб./ сост. М. В. Богданова.- М.: Физкультура и спорт, 1988.- 239с, ил.

Ссылки 
 Евгений Буланчик
 Тренировки — Евгений Буланчик

Бегуны с барьерами СССР
Бегуны на короткие дистанции СССР
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Кандидаты педагогических наук